Leschetizky ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Leschetizky (1830–1915), polnisch-österreichischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Leschetitzky